Antero Lehto – cestista finlandese
 JJ Lehto – pilota automobilistico finlandese
 Lassi Lehto, noto come Jimi Tenor – compositore e polistrumentista finlandese
 Reino Ragnar Lehto – politico e funzionario finlandese